Ingeburg de Suède, morte en 1319, reine de Danemark, est l'épouse du roi Éric VI de Danemark.

Biographie 
Ingeburg ou Ingeborg Magnusdatter est la fille du roi Magnus III de Suède et de son épouse Helwig de Holstein. Elle épouse en 1296 le roi Éric VI de Danemark.

Généalogie

Notes et références 
traduction partielle de wp:en

Princesse suédoise du XIVe siècle
Reine consort de Danemark du XIVe siècle
Décès en 1319